Осипе́нки

Белоруссия 
 Осипенки — деревня в Лиозненском районе Витебской области;

Россия 
 Осипенки — деревня в Демидовском районе Смоленской области;